

L'Arlésienne peut faire référence à :

Littérature 
 L'Arlésienne, une nouvelle d'Alphonse Daudet publiée en 1866 dans les Lettres de mon moulin.

Théâtre 
 L'Arlésienne, un mélodrame en trois actes et cinq tableaux, tiré par Daudet de sa nouvelle en 1872 ;
 1997 : L'Arlésienne d'Alphonse Daudet, mise en scène Roger Louret, musique de Georges Bizet, Théâtre des Folies Bergère à Paris

Musique 
 L'Arlésienne,  une musique de scène composée par Georges Bizet pour la pièce-homonyme en 1872 et les deux suites  symphoniques qui en ont été tirées, la première par Bizet, la deuxième par Ernest Guiraud.
 L'Arlesiana (L'Arlésienne en français), un opéra italien en trois actes de Francesco Cilea, livret de Leopoldo Marenco d'après la nouvelle de Daudet, créé en 1897.

Danse 
L'Arlésienne, ballet de Roland Petit sur la musique de Bizet

Cinéma 
 L'Arlésienne [en], un court métrage français d'Albert Capellani d'après Daudet, sorti en 1908 ;
 L'Arlésienne,  un film français d'André Antoine d'après Daudet, sorti en 1922 ;
 L'Arlésienne,  un film français de Jacques de Baroncelli d'après Daudet, sorti en 1930 ;
 L'Arlésienne,  un film français de Marc Allégret d'après Daudet, sorti en 1942 ;
 L'Arlésienne,  un téléfilm français de Pierre Badel sorti en 1967 ;
 L'Arlésienne,  un court métrage français de Bernard Roué sorti en 1981 ;
 L'Arlésienne, un film musical français de Dirk Sanders sorti en 1997.

Peinture 
 , une série de six portraits de « Madame Ginoux » peints par Vincent van Gogh à Arles et à Auvers-sur-Oise, à partir de 1888 :
 le portrait de 1888 conservé au musée d'Orsay à Paris ;
 le portrait de  1888 conservé au Metropolitan Museum of Art de New York ;
 le portrait de 1890 conservé au musée Kröller-Müller d'Otterlo ;
 le portrait de 1890 conservé à la galerie nationale d'art moderne et contemporain de Rome ;
 le portrait de 1890 conservé au musée d'art de São Paulo ;
 le portrait de 1890 appartenant à une collection privée.

Expression 
 Une arlésienne est une personne constituant le sujet principal d'une intrigue mais que l'on ne voit jamais (comme dans la nouvelle de Daudet). Par extension, c'est devenu un type de personnage de fiction.